Caussé ist der Familienname folgender Personen:

 Gérald Caussé (* 1963), französischer Präsidierende Bischof der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
 Théophile Caussé (* 1992), französischer Handballspieler